Live In Clarkston 95 es el cuarto álbum en vivo de la banda de thrash metal Megadeth considerada como una de las mejores presentaciones de la banda durante la gira Youthanasia World Tour que incluye un peque;o intro de solo de guitarra de Dave Mustaine algo que se ve muy poco por parte de Mustaine en Megadeth.

Este material fue lanzado como parte del 20 aniversario del disco Youthanasia en el 2014.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Marty Friedman - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Nick Menza - batería

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Megadeth

Álbumes de Megadeth
Álbumes de heavy metal
Álbumes de 2014